Lesnoie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Lesnoie (Crimea), localitat de la república de Crimea, a Rússia